Microsoft Surface — серия устройств, разработанных и продаваемых компанией Майкрософт. Surface был анонсирован 18 июня 2012 года генеральным директором Майкрософт Стивом Балмером.

Surface существует в четырёх редакциях — Изначально это планшеты Surface RT, Surface Pro, с 2015 года Surface Book и с 2016 Surface Studio. Surface RT использует процессор на базе архитектуры ARM, в то время как модель Surface Pro, Surface Book, Surface Studio используют процессор от Intel. Все редакции могут работать с приложениями из Windows Store, однако только Surface Pro, Surface Book и Surface Studio позволяют устанавливать традиционные приложения для настольных компьютеров.

Технические характеристики 
Линия Microsoft Surface использует литой магниевый корпус «VaporMg» в паре с PVD-отделкой.
Также, в обе модели Surface включены USB-порты, что делает возможным подключение стандартных внешних USB-накопителей терабайтных ёмкостей, клавиатур, мышей, микро-HDMI разъём, магнитная полоса-разъём для подключения аксессуаров Touch Cover и Type Cover, магнитная полоса-разъём для контакта с зарядным устройством и microSDXC кардридер, позволяющий подключать сменные microSD-карты с объёмом каждой до 64 Гб, спрятанный под подставкой. Обе модели обладают двумя 720p HD фронтальной и задней камерами и подставкой толщиной 0.77 мм, позволяющей поставить устройство под углом, оставляя руки свободными для просмотра, аудио-разъём 3,5 мм для подключения наушников и механическая сдвоенная кнопка регулировки громкости, беспроводные Bluetooth 4.0, WiFi (802.11 b/g/n) с двойной антенной для повышенной чувствительности. В центре под экраном расположена чувствительная сенсорная клавиша Windows.
Датчики Surface RT: акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещённости.
Аккумулятор Surface RT — Li-Polymer 8500 мАч (до 8.0 часов непрерывного просмотра видео или до 2-х недель в режиме бездействия), время зарядки — 2 часа.
Габариты Surface — 275×172×9,4 мм, масса — 687 г.

Дисплей 
Surface RT и Surface Pro оснащены экранами с диагональю 10.6 дюймов (27 см) и соотношением сторон 16:9. Surface RT имеет максимальное разрешение 1366х768, в то время как SurfacePro имеет максимальное разрешение 1920х1080(1080p HD). Оба планшета используют технологию Microsoft ClearType HD и поддерживают ультра-широкий угол обзора и автоподстройку яркости экрана. При анонсировании Майкл Анджуло (Michael Angiulo) сказал, что когда Surface Pro будет находиться на расстоянии 43 см от глаз, они не смогут различать отдельные пиксели.

Touch Cover и Type Cover 
Майкрософт предлагает две клавиатуры-крышки для Surface — Touch Cover и Type Cover — которые подключаются к Surface с помощью магнитной полосы. Обе они служат как защитные крышки в закрытом состоянии и функционируют как клавиатуры в открытом. Touch Cover имеет толщину 3.25 мм и оснащена сенсорной клавиатурой. Type Cover толще на 6 мм и включает тактильную клавиатуру с физическими клавишами. Клавиатуры оснащены гироскопом и акселерометром для определения, основанного на положении, принимать ввод или нет. Обе также имеют тачпад с мультикасанием.

Также, существует специальная редакция мыши «Wedge Touch Mouse, Surface Edition».

Особенности использования программного обеспечения 
 Все планшеты с Windows RT бесплатно обновляются, используя доступное обновление в Windows Store, до локализованной версии Windows 8.1 RT, обеспечивающей ещё большую производительность и дополнительные его возможности.
 Предустановлен лицензионный пакет MS Office 2013 RT (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote).
 Особенностью Windows 8.1 RT является предустановленная дополнительная возможность воспроизведения кроме HD-видео форматов, построенных на современных кодеках H.264, AAC и flash-video, ещё и воспроизведение морально устаревших .avi-контейнеров, включающих кодеки клонов DIVX/XVID и звук AC-3.
 Линейка Windows 8 (8.1, RT) обеспечивается мощным встроенным монитором антивирусной защиты и другими современными защитами от вредоносного программного обеспечения. Благодаря несовместимости по системе машинных команд процессоров ARM и Intel, операционная система и программы не подвержены заражению существующими (и будущими) вирусами для Win32 платформы.

Продажи 
Начало продаж планшета Surface RT — 4 апреля 2013 года.
Цена планшета Surface RT на конец 2013 года достигла значения в $349 (в России — на уровне от 11 690 руб.)

Локализация 
Планшет Surface RT поставляется с операционной системой Windows RT, полностью локализованной на русский язык, так же, как и Office 2013 RT. Он же обеспечивает проверку русской орфографии.

История 
 18 июня 2012 года продукт был анонсирован.
 В июне 2012 года, на презентации Microsoft Surface и Windows RT, Microsoft переименовала сенсорный «рабочий стол» из Surface в Microsoft PixelSense.
 26 октября 2012 года планшет Surface RT вышел на мировой рынок.
 6 января 2013 года энтузиасты опубликовали программный код, позволяющий запускать на планшете Surface RT «неподписанные» приложения.
 9 февраля 2013 года планшет Surface Pro поступил в продажу в США и Канаде.
 14 февраля 2013 года география продаж Surface RT расширена на 13 стран Европы.
 4 апреля 2013 года планшет Surface RT поступил в продажу в России.
 В сентябре 2013 года компания Microsoft представила два новых планшета — Surface Pro 2 и Surface 2, полностью совместимые с операционной системой Windows 8.1.
 В 2014 были анонсированы Surface 3 и Pro 3.
 В 2015 были анонсированы Surface Pro 4 и первый полноценный ноутбук-планшет от Microsoft Surface Book . Также это первые устройства от Microsoft, изначально работающие на Windows 10.
 В 2016 вышел моноблок Microsoft Surface Studio, а ноутбук-планшет Microsoft Surface Book был обновлен до версии Surface Book i7.
 2 мая 2017 года на мероприятии Microsoft EDU был анонсирован ультрабук Surface Laptop, работающий под управлением Windows 10 S.

Ссылки 
 Официальный сайт
 блог
 Неофициальный русскоязычный блог

Примечания 

Продукция Microsoft
Устройства на основе NVIDIA Tegra 3